Cichy peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Cichy, un village dans la voïvodie de Lublin
 Cichy, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie